Șmerinca este un nume propriu etimologic, care se poate referi la:
 Șmerinca, denumirea rusească a orașului Jmerînka, regiunea Vinița, Ucraina;
 Șmerinca, raion al Transnistriei ocupate de armata română în al Doilea Război Mondial.

Nume proprii